Хумус може да се односи на:

Хумус, земљишни слој
Хумус (јело), врсту оријенталне хране
Хумус (музичка група), музичка група из Мексика
Хумус (програмски језик), програмски језик